Die Life Time Chicago Open 2022 fanden vom 19. bis 23. Oktober 2022 in Chicago, Illinois, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA Challenger Tour 30. Parallel fand ein Turnier der PSA World Tour der Damen 2022/23 statt, das zur Kategorie PSA Challenger Tour 10 gehörte.

Der topgesetzte Victor Crouin gewann das Turnier nach einem Finalsieg über Ramit Tandon. Er besiegte Tandon mit 7:11, 11:6, 11:6 und 11:0, womit er sich seinen 18. Titel auf der World Tour
sicherte. Das Turnier der Damen gewann Hana Moataz, die im Finale Kenzy Ayman bezwang.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 24 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Omar El Torkey einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 30.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2022/23
PSA World Tour der Damen 2022/23
Squashturnier in Chicago